Staatspartei steht für:

 Deutsche Staatspartei (DStP), Partei in Deutschland 1930–1933, siehe Deutsche Demokratische Partei
 Bayerische Staatspartei, Partei in Deutschland 1967–1986
 herrschende/führende Parteien in Staaten vor allem mit Einparteiensystem, siehe Einheitspartei